Са или СА:
 Са или сса — ремень, за который олень тянет утицу, постромка.

Лингвистика 
 Са (; с̱а̄’) — четвёртая буква арабского алфавита.
 Са (さ, サ) — знак каны.
 Са (фараон) — предполагаемый фараон II или III династии Древнего Египта.

Аббревиатура 
 СА — сапёрная армия
 СА — Советская армия, официальное сокращение
 СА — штурмовые отряды ()
 СА — Саудовская Аравия
 СА — Советская археология (журнал)
 СА — «Современная архитектура» — журнал, издававшийся московской группой архитекторов ОСА
 СА — способ адресации
 СА — спускаемый аппарат
 СА —  Северная Америка
 СА —  Северный альянс

Фамилия 
Са () — фамилия португальского происхождения. Известные носители:
 Са, Андре (род. 1977) — бразильский профессиональный теннисист.
 Са, Жозе (род. 1993) — португальский футболист, вратарь.
 Са, Гуштаву (род. 2004) — португальский футболист, полузащитник.
 Са, Орланду (род. 1988) — португальский футболист, нападающий.
 Са, Франсиско Педро Мануэль (род. 1945) — аргентинский футболист, защитник.
 Са, Эммануил (1530—1596) — португальский богослов, иезуит.

Топоним 
 Са — район (фрегезия), муниципалитет Аркуш-де-Валдевеш округа Виана-ду-Каштелу Португалии.
 Са — район (фрегезия), муниципалитет Монсан округа Виана-ду-Каштелу Португалии.
 Са — район (фрегезия), муниципалитет Понте-де-Лима округа Виана-ду-Каштелу Португалии.

См. также 
 CA (латиница)